Альмірон () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Мігель Альмірон — парагвайський футболіст
 Серхіо Омар Альмірон — аргентинський футболіст